

Codici 
 YUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Young (Territori del Nord-Ovest) (Canada)
 yui – codice ISO 639-3 della lingua yurutí

Informatica 
 YUI – Yahoo! User Interface, framework open source JavaScript e collezione di Widgets.

Onomastica 
 Yui – nome proprio di persona giapponese femminile

Persone 
 Kimiya Yui – astronauta e aviatore giapponese
 Yui – cantante giapponese

Personaggi immaginari 
 Heero Yui – personaggio dell'anime e manga Gundam Wing

Musica 
 Yui – album del 2012 del gruppo musicale giapponese Jinkaku Radio

Altro 
 Yui - Ragazza virtuale – anime
 Yui Rail – chiamata più frequentemente monorotaia di Okinawa, una monorotaia del tipo ferrovia a sella che serve la città di Naha nell'isola di Okinawa